Seznam glavnih mest sveta predstavlja glavna mesta 204 držav po svetu (196 priznanih in 8 nepriznanih ali delno priznanih držav) in leto, v katerem so bila priznana kot taka.

Po navadi je glavno mesto neke države mesto, ki gosti Vlado ter najvažnejše državne ustanove. Vsekakor je možno, da v eni državi obstaja več glavnih mest, ki imajo različne funkcije.

Neodvisne države (196)

Nepriznane ali delno priznane države (8)

Viri

Glej tudi 
 Seznam največjih mest po državah

Držav